Canacea är ett släkte av tvåvingar. Canacea ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Canacea